СМУ:
 Северный международный университет
 Семейский медицинский университет
 Сложные метеорологические условия
 Смоленское областное музыкальное училище
  — пещера в Шотландии.
 Строительно-монтажное управление